Советск, или Съветск, може да се отнася за някой от следните топоними.

Русия 
 Советск – град в Калининградска област
 Советск – град в Кировска област
 Советск – град в Тулска област

Други 
 Советск – съветска станция в Антарктида (1958)